Bellesguard o Monestir de Sant Maties (Barcelona), monestir de monges de l'Orde de Sant Jeroni, amb activitat ininterrompuda des de la seva fundació en 1426
 Torre Bellesguard, edifici a Barcelona, construït entre 1900 i 1909, projectat per l'arquitecte modernista Antoni Gaudí i
 La Torre de Bellesguard, edifici de l'Arboç 
 Viaducte de Bellesguard, vial a Barcelona